Célio de Castro (,  – , ) brazil .

Jegyzetek

További információk 

1932-ben született személyek
2008-ban elhunyt személyek
Belo Horizonte-iek
Minas Gerais állambeliek
Brazil politikusok